Принцеза Теодора од Грчке и Данске (грчки: Θεοδώρα; 30. маја 1906 − 16. октобра 1969) била је друго дијете и кћерка принца Андреја од Грчке и Данске и принцезе Алисе од Батенберга,  и друга најстарија сестра принца Филипа, војводе од Единбурга.

Породица 
Теодора је рођена 30. маја 1906. године у палати Татои.  Била је сестра принца Филипа, војводе од Единбурга, раније принца Филипа од Грчке и Данске, супруга Елизабете II. Имала је и три сестре: Принцеза Маргарита, од Грчке и Данске; Принцеза Сесилиа, од Грчке и Данске; Принцеза Софи, од грчке и Данске. 
Није била позвана за свадбу свог брата принца Филипа 1947. године јер је била удата за немачког принца.

Брак и дјеца 
Теодора се удала за свог рођака по оцу Бертолдаод Бадена, 17. августа 1931. у Neues Schloß, Баден-Баден, у Њемачкој.  Имали су троје деце: 
 Маргарита од Бадена (14. јула 1932. - 15. јануара 2013.) удала се за принца Томислава Карађорђевића 5. јуна 1957., а развели су се 1981. Имају двоје деце, две унуке и једног праунука.
 Максимилијан од Бадена (рођен 3. јула 1933) оженио се надвојвоткињом Валеријом од Аустрије, 23. септембра 1966. Имају четворо деце и четворо унучади.
 Принц Лудвиг од Бадена (рођен 16. марта 1937) оженио се 21. октобра 1967. године принцезом Аном Маријом (Маријаном) Хенриетом од Кнежевине Ауерсперг. Имају троје деце.
Њихов син Максимилијан носи краљевско височанство као маркгроф (и раније наследни принц) из Баден-а, док њихово друго двоје дјеце носе име велико-војводско височанство.

Смрт
Теодора је умрла 16. октобра 1969. у Бидингену у Њемачкој, живјела је дуже од свог мужа шест година.  Њена мајка, принцеза Алице, надживела ју је за пет недеља, умрла је 5. децембра 1969.

Одликовања 
  Краљевина Грчка: Велики крст Реда светих Олге и Софије, 1. класа 
  Краљевина Грчка: Орден Доброчинства
  Краљевина Грчка: Витез одликовања грчке краљевске куће, 2. класа
  Примила је споменицу крунисања краљице Елизабете друге

Преци 
Преко оца била је унука Ђорђа Првог Грка и Олге Константиновне из Русије, унука цара Николаја I Руског. Преко своје мајке била је пра-праунука краљице Викторије. Њена мајка је била унука принцезе Алисе, друге ћерке краљице Викторије.

Референце